Jméno a příjmení Jim White nosí více osob:

 Jim White (wrestler) (1942–2010) – americký wrestler
 Jim White (hudebník) (* 1957) – americký hudebník
 Jim White (bubeník) (* 1962) – australský bubeník